Nikołaj Michaiłowicz Popow (1854–1939) – rosyjski lekarz psychiatra
 Nikołaj Siemionowicz Popow (1895–1938) – rosyjski lekarz neurolog, neuroanatom
 Nikołaj Iwanowicz Popow (1930–2008) – radziecki generał
 Nikołaj Siergiejewicz Popow (1931–2008) – radziecki inżynier
 Nikołaj Popow (polityk)